Ikkattukujooq bezeichnet:
 Ikkattukujooq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkattukujooq (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland